Acheux-en-Amiénois, Somme
 Acheux-en-Vimeu, Somme